Lone Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lone Grove Township (Illinois)
 Lone Grove Township (Oklahoma)